Черноу́сов — русская фамилия.

Черноусов 
 Черноусов, Александр Фёдорович (род. 1938) — доктор медицинских наук.
 Черноусов, Анатолий Трофимович (1937—2000) — советский писатель, инженер-конструктор.
 Черноусов, Артём Анатольевич (род. 1996) — российский стрелок из пистолета.
 Черноусов, Борис Николаевич (1908—1978) — председатель Совета Министров РСФСР (1949—1952).
 Черноусов, Илья Григорьевич (род. 1986) — российский лыжник.

См. также 
 Черноусова
 Черноус
 Мокроусов
 Шелкоусов